Ťoplij Stan může znamenat:

 Ťoplij Stan (rajón) – rajón na jihozápadě Moskvy
 Ťoplij Stan (stanice metra v Moskvě) – stanice na Kalužsko-Rižské lince, nesoucí název podle tohoto rajónu